Stazione meteorologica di Milano Brera se stai cercando la stazione meteorologica di Milano
Stazione meteorologica di Milano Linate se stai cercando la stazione meteorologica di Milano Linate
Stazione meteorologica di Milano Malpensa se stai cercando la stazione meteorologica di Milano Malpensa